Die Eishockey-Regionalliga 1991/92 wurde wie im Vorjahr in fünf regionalen Gruppen Nord, West, Mitte, Süd-West und Süd ausgespielt. Deutsche Meister der Regionalliga wurde der Sieger der Gruppe Süd EHC Straubing, der im Finale gegen den TSV Adendorf, Sieger der Gruppe Nord gewann.

Insgesamt nahmen 42 Mannschaften an den fünf Gruppen der Regionalliga teil. In allen Gruppen wurde eine Vorrunde gespielt. Die jeweils zwei besten Mannschaften der Gruppen Nord, West und Mitte konnten sich über Relegationsspiele zur Teilnahme an der Qualifikation zur Oberliga Nord qualifizieren, was nur dem ESC Frankfurt gelang. Die besten Mannschaften der Regionalliga Süd nahmen an der Qualifikation zur Oberliga Süd teil. Zur Folgesaison wurden die Gruppen Nord, West und Mitte zur neuen Gruppe Nord, die Gruppen Süd und Süd/West zur neuen Gruppe Süd zusammengelegt. Die Gruppen Nord, West und Mitte spielten unter Teilnahme von Landes- bzw. Verbandsligisten regionale Qualifikationen zur Regionalliga Nord aus. An der Qualifikation zur Regionalliga Süd nahmen die restlichen Mannschaften der Vorrunde Süd, die besten Mannschaften der Gruppe Süd/West und die besten Mannschaften der Bayernliga teil. Durch die Reduzierung der Gruppen stiegen insgesamt 16 Mannschaften ab, die Hälfte davon aus der Gruppe Süd/West.

Regionalliga Nord

Teilnehmer 
Der Berliner SV Akademie der Wissenschaften war dem Berliner Schlittschuhclub beigetreten.

Modus 
Die acht Mannschaften spielten eine Vorrunde als Einfachrunde aus. Die ersten beiden nahmen an den Relegationsspielen zur Oberliga Nord teil, konnten sich aber nicht durchsetzen. Sie spielten daher mit den restlichen Mannschaften sowie vier Mannschaften aus der Verbandsliga Nord/Ost die Qualifikation zur Oberliga Nord in zwei Gruppen aus.

Vorrunde 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen,

Qualifikation zur Regionalliga Nord, Gruppe Nord 
Neben den Regionalligisten nahmen die besten Mannschaften der Verbandsliga Nord/Ost teil, wobei der Drittplatzierte Hamburger SV 1b verzichtete.
 EHC Salzgitter
 Eintracht Braunschweig
 Wolfsburger EG
 TuS Harsefeld

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen; 

Nach der Saison wurden Adendorf, Wilhelmshaven und der Berliner SC in die Oberliga Nord hochgezogen. Der BSC Preussen 1b verzichtete auf die Regionalliga.

Regionalliga West

Teilnehmer 
Von den sportlich qualifizierten Mannschaften nahmen drei nicht an der Regionalliga teil: Der aus der Oberliga abgestiegene GSC Moers stellte den Spielbetrieb ein. Der EHC Netphen wurde aufgelöst. Die aus der NRW-Liga aufgestiegene 1b des Grefrather EC wurde aufgelöst. Dadurch rückte der sportlich abgestiegene ESC Soest nach.

Vorrunde 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, , ,

Qualifikation zur Regionalliga Nord, Gruppe West 
Neben den drei Qualifizierten der Vorrunde nahmen die Mannschaften aus dem Bereich West teil, die bei den Relegationsspielen zwischen Regionalliga und Oberliga unterlegen waren. Neben den Regionalliga West-Vertretern Neuss und Solingen waren dies auch die Schalker Haie. Dazu kamen die vier besten der NRW-Liga:
 EC Eschweiler
 ERC Westfalen Dortmund 1990
 ASV Hamm
 EHC Essen-West 1b

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen;

Regionalliga Mitte

Teilnehmer 
Die Eishockeyabteilung der von Eintracht Frankfurt war im März 1991 aufgelöst worden. Den Platz der 1b-Mannschaft in der Regionalliga übernahm der neu gegründete Frankfurter ESC „Die Löwen“. Der EC Dillingen hatte sich in die Landesliga Rheinland-Pfalz/Saarland zurückgezogen. Der EV Wiesbaden hatte auf den Aufstieg in die Regionalliga verzichtet.

Vorrunde 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, ,

Qualifikation zur Regionalliga Nord, Gruppe Mitte 
Der Frankfurter ESC hatte sich, im Gegensatz zum EHC Neuwied, in den Relegationsspielen zwischen Regionalliga und Oberliga durchgesetzt und spielte in der Qualifikation zur Oberliga Nord. Der EC Bad Nauheim 1b verzichtete auf die Teilnahme an der Qualifikation zur Regionalliga. Aus der Landesligen Rheinland-Pfalz/Saarland nahm der Meister EC Dillingen teil. Aus der Hessenliga nahm die Drittplatzierte 1b des ESC Frankfurt teil. Der Hessenliga-Meister ESC Erfurt verzichtete, ebenso der Vizemeister EC Diez/Limburg, der den Spielbetrieb komplett einstellte.

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen;

Regionalliga Süd-West

Teilnehmer 
Der EV Lindau war aus dem Eissport-Verband Baden-Württemberg in den Bayerischen Eissport-Verband gewechselt und spielte in dieser Saison in der Landesliga Bayern.

Modus 
Die neun Mannschaften spielten eine Einfachrunde. Die ersten vier qualifizierten sich für die Qualifikation zur Regionalliga Süd. Für die weiteren Mannschaften war die Saison beendet -- der ESV Hügelsheim nahm allerdings an der Qualifikation zur Baden-Württemberg-Liga teil -- und sie stiegen in die Baden-Württembergliga ab.

Tabelle 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen,

Regionalliga Süd

Teilnehmer 
Der EC Oberstdorf zog sich in die Landesliga zurück. Als Nachrücker verblieb der EHC Bad Reichenhall in der Liga.

Modus 
Die zwölf Mannschaften spielten eine Einfachrunde. Die besten Mannschaften qualifizierten sich für die Qualifikation zur Oberliga Süd. Die Anzahl hing davon ab, wie viele Mannschaften aus der Unteren Zwischenrunde in die Endrunde der Oberliga Süd kamen. Die restlichen Mannschaften nahmen an der Qualifikation zur Regionalliga Süd teil.

Tabelle 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, , .

Qualifikation zur Regionalliga Süd 
An der Qualifikation zur Regionalliga Süd nahmen teil:
 Die letzten fünf der Regionalliga Süd
 Die ersten vier der Regionalliga Süd/West
 Die ersten zehn der Bayernliga:

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, Pkt. = Punkte; 

Moosburg und Germering zogen sich nach der Saison zurück.

Regionalligameisterschaft 1992 

Der Frankfurter ESC verzichtete an der Teilnahme, da man in der Qualifikation zur Oberliga Nord spielte.

Halbfinale 

TSV Adendorf – Neusser EC 15:6, 6:4

SC Bietigheim-Bissingen – EHC Straubing 3:6, 7:10

Finale 

EHC Straubing – TSV Adendorf 10:1, 8:5

Weblinks 

Eishockeysaison 1991/92